Elzie Crisler Segar (1894-1938), auteur de bande dessinée américain.
 Marc Alexander Segar (1974-1997), auteur et personnalité autiste britannique.
Patronyme anglais